Die German Open 1987 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin (West). Das WTA-Turnier der Kategorie World Tour war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 11. bis 17. Mai statt.

Das Einzel-Finale gewann Steffi Graf gegen Claudia Kohde-Kilsch mit 6:2 und 6:3. Im Doppel besiegte die Paarung Claudia Kohde-Kilsch/Helena Suková im Endspiel Catarina Lindqvist und Tine Scheuer-Larsen mit 6:1 und 6:2.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Berlin